DePaolo ist der Nachname von:
Donald J. DePaolo (* 1951), US-amerikanischer Geochemiker
Peter DePaolo (1898–1980), US-amerikanischer Automobilrennfahrer